Aleutia Computers Ltd. - производитель аппаратного обеспечения, находящийся в Лондоне, Великобритания. Линейка продукции включает в себя персональные компьютеры бюджетного сегмента, неттопы и серверные решения, а также солнечные панели. Также эта компания создаёт дизайн для продуктов других компаний. Её оборудование закупалось такими организациями, как Unicef, Tesco и т.д. Также продукция Aleutia пользуется спросом на рынке развивающихся стран. Все компьютеры поставляются вместе с Ubuntu или Linux Mint, но в то же время доступна установка Windows.

История 

Компания Aleutia была основана в Лондоне Майклом Розенбергом в октябре 2006. На создание компании повлияла замеченная им недостаточная надёжность и дороговизна компьютеров от Hewlett-Packard, стоявших в интернет-кафе, расположенном в городе Такоради(Гана), где он останавливался.

Первым компьютером, выпущенным компанией Aleutia, стал E1, выпущенный в октябре 2007. Компьютер обладал низким энергопотреблением, низкой ценой и отсутствием вентилятора. Он был предназначен для африканских клиентов.

Продукция 
Наиболее успешной продукцией является серия неттопов T1.

Примечания